Джеб Стюарт (; род. 21 января 1956, Литл-Рок, штат Арканзас) — американский киносценарист, кинопродюсер и кинорежиссёр.

В 1995 году совместно с , Фрэнком Дарабонтом и Джеффом Натансоном участвовал в написании чернового варианта сценария, ставшего позже фильмом «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа».

Фильмография 
  — Сорок восемь часов / 48 Hrs. — сценарист (в титрах не указан)
  — Крепкий орешек / Die Hard — сценарист
  — Левиафан / Leviathan — сценарист
  — Взаперти / Lock Up — сценарист
  — Ближайший родственник / Next of Kin — продюсер
  — Знаки жизни / Vital Signs — сценарист
  — Другие 48 часов / Another 48 Hrs. — сценарист
  — Беглец / The Fugitive — сценарист
  — Справедливый суд / Just Cause — сценарист
  — Огонь из преисподней / Fire Down Below — автор сюжета, сценарист, исполнительный продюсер
  — Американские горки / Switchback — сценарист, режиссёр, исполнительный продюсер
  — Blood Done Sign My Name — сценарист, режиссёр, продюсер

Ссылки